Рейхлин ():

 Рейхлин, Германн (1810—1873) — немецкий историк.
 Рейхлин, Иоганн (1455—1522) — немецкий философ и гуманист.
 Рейхлин, Лукреция (род. 1954) — итальянский экономист.
 Рейхлин фон Мельдегг, Карл (1801—1877) — немецкий богослов и философ.